La Sirène – film del 1904 diretto da Georges Méliès
 La Sirène – film del 1907 diretto da Louis Feuillade